Богатыня:

 Богатыня — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Згожелецкий повят. 
 Богатыня — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Згожелецкий повят, Нижнесилезское воеводство.